NWS steht für:
 National Weather Service, nationaler Wetterdienst der Vereinigten Staaten
 Neckarwerke Stuttgart, regionales Energieversorgungsunternehmen
 Nederlandsch-Westfaalsche Spoorweg-Maatschappij, auf deutsch Niederländisch-Westfälische Eisenbahn-Gesellschaft, niederländisch-deutsches Eisenbahnunternehmen
 Nederlandse Wereldwijde Studenten, niederländische Studentenorganisation
 Neue Wiener Stimmen, ein österreichischer Jugendchor
 North Warning System, von den Vereinigten Staaten und Kanada gemeinschaftlich betriebenes Netzwerk von Radaranlagen
 Nuclear Weapons State (dt. „Nuklear-Waffen-Staat“), im Atomwaffensperrvertrag benutzte Gruppenbezeichnung für China, Russland, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Frankreich
 Nordwind Airlines (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 News Corporation (Börsen-Kürzel), US-amerikanisches Medienunternehmen

Abkürzung